

Diritto 
 Connessione – istituto del diritto processuale italiano

Informatica 
 Connessione – in informatica ed elettronica

Letteratura 
 La connessione di tutte le cose –  romanzo di Selden Edwards

Matematica 
 Connessione – in matematica

Altri progetti